Hartmann er et almindeligt forekommende tysk efternavn. Det forekommer også som fornavn, se Hartmann (fornavn). Det er også navnet på en tysk-dansk kunstnerslægt, se Hartmann (slægt) for medlemmer af denne. Dertil kommer en række andre betydninger, se nedenfor.

Steder 
 Hartmann (Aitrang) – del af kommunen Aitrang, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Hartmann (Nussdorf) – del af kommunen Nußdorf (Chiemgau), Landkreis Traunstein, Bayern

Andre betydninger 
 Hartmannbund – lægeorganisation
 Hartmann-operation – operationsteknik
 Hartmann Gruppe – fremstiller af hygiejneprodukter
 Hartmann (bilmærke) – en tysk bil (1905)
 Hartmann-Shack-sensor (efter Johannes Hartmann) – bølgefrontsensor til måling af optiske bølger
 Hartmann-tal – dimensionsløs størrelse
 Villa Hartmann (Dresden) – en bygning i Dresden
 Sächsische Maschinenfabrik (Sächsische Maschinenfabrik vormals Richard Hartmann) – en tysk maskinfabrik

Personer med efternavnet Hartmann 

 August Wilhelm Hartmann (1775-1850) – dansk musiker og organist.
 Emil Hartmann (1836-1898) – dansk komponist.
 Godfred Hartmann (1913-2001) – dansk forfatter og forlægger.
 J.P.E. Hartmann (1805-1900) – dansk komponist, organist og professor.
 Johann Hartmann (1726-1793) – tysk/dansk violinist og komponist.
 Karl Amadeus Hartmann (1905-1963) – tysk komponist.
 Nicolas Hartmann (født 1985) – fransk cykelrytter.
 Oluf Hartmann (1879-1910) – dansk maler og grafiker.
 Søren Weiss Hartmann (født 1962) – dansk ingeniør.
 Thomas Hartmann (født 1969) – dansk stand-up-komiker.
 Uwe Hartmann – lektor.

Sammensatte navne 
 Hemming Hartmann-Petersen (1923-2004) – dansk forfatter, musiker og radiomand.
 Jørgen Hartmann-Petersen (Habakuk, 1920-2012) – dansk arkitekt, journalist og forfatter.

Fiktive personer 
 Troels Hartmann – fiktiv person i tv-serien Forbrydelsen

Se også 
 Hartman
 Hartmanni
 Hartmannus Hartmanni